Марк Валерий Максим Потит (; IV — III века до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Валериев, консул 286 года до н. э. Его коллегой по должности был плебей Гай Элий Пет. Больше о Марке Валерии ничего не известно.

Примечания 

Валерии